Puchar Świata w skokach narciarskich 2008/2009 – 30. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 29 listopada 2008 na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce, a zakończyła 22 marca 2009 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony pod koniec maja 2008 w Kapsztadzie.
 
W sezonie tym oprócz Turnieju Czterech Skoczni i Turnieju Nordyckiego został rozegrany po raz pierwszy FIS Team Tour (Willingen, Klingenthal, Oberstdorf).

Podczas sezonu w kalendarzu PŚ nastąpiły następujące zmiany:
 Konkurs drużynowy w Ruce został odwołany z powodu silnego wiatru. Rozegrano go następnego dnia, po konkursie indywidualnym. Z powodów czasowych odbyła się tylko jedna seria. 
 Drugi konkurs w Pragelato został ograniczony do jednej serii z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
 Drugi konkurs w Sapporo odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 Konkurs indywidualny w Lahti z powodu silnego wiatru przeniesiono ze skoczni HS130 na HS97.
 Pierwszy konkurs indywidualny oraz konkurs drużynowy w Planicy ograniczono do jednej serii z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zdobywcą kryształowej kuli został Gregor Schlierenzauer.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Statystyki indywidualne – konkursy drużynowe 

Numery przy państwach podają jej lokatę w konkursie, a przy zawodnikach oznacza wynik w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej tych zawodów.

Klasyfikacje

Klasyfikacja Generalna Pucharu Świata 
Klasyfikacja po 27 / 27 konkursów

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacja FIS Team Tour

Klasyfikacja Turnieju Nordyckiego

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach narciarskich 

Klasyfikacja po 6 z 6 konkursów

Klasyfikacja Pucharu Narodów 
Klasyfikacja po 33 z 33 konkursów

Man of the Day

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
Wyjątkiem w rozgrywaniu kwalifikacji do zawodów jest ostatni konkurs Pucharu Świata w Planicy. Startują w nim zawodnicy, którzy zajmują miejsca w pierwszej „30” klasyfikacji generalnej cyklu.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie inaugurującym nowy sezon, rolę lidera przyjmuje zawodnik, który zwyciężył w poprzedniej edycji.

Zobacz też 

 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2008/2009

Przypisy

Bibliografia 
 

2008 w sportach zimowych
2009 w sportach zimowych
2008/2009